Crécy-au-Mont, municipi francès al departament de l'Aisne
 Crécy-Couvé, municipi francès al departament de l'Eure i Loir
 Crécy-en-Ponthieu, municipi francès al departament del Somme
 Crécy-la-Chapelle, municipi francès al departament del Sena i Marne
 Crécy-sur-Serre, municipi francès al departament de l'Aisne
 Batalla de Crécy, batalla de la Guerra dels Cent Anys (26 d'agost de 1346)
 Cantó de Crécy-la-Chapelle
 Cantó de Crécy-en-Ponthieu
 Cantó de Crécy-sur-Serre